Komet SWAN može se odnositi na:  

C/1997 K2
C/2002 O6
C/2004 H6
C/2004 V13
C/2005 P3
P/2005 T4
 C/2006 M4 
C/2011 Q4
C/2012 E2
C/2015 C2
C/2015 F3
C/2015 P3
 C 2020 F8 

Ostali kometi otkriveni instrumentom SWAN: 

C/2009 F6 (Yi-SWAN)
C/2015 F5 (SWAN-XingMing)